Stegommata är ett släkte av fjärilar. Stegommata ingår i familjen rullvingemalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rullvingemalar
Stegommata